Майрбе́к Ваха́евич Тайсу́мов (род. 8 августа 1988 года, Старая Сунжа, Чечено-Ингушская ССР) —  российско-австрийский боец смешанных единоборств. Бывший претендент M-1 Global в лёгком весе. Действующий боец UFC.

Биография 
Родился 8 августа 1988 года в селе Старая Сунжа Чечено-Ингушской АССР. С детства увлекался футболом. В 2002 году переехал в Австрию, где продолжал играть в футбол.

В 2007 году переквалифицировался на джиу-джитсу. Тогда же начал выступать в соревнованиях по смешанным единоборствам. Был претендентом на чемпионский пояс M-1 Global в лёгком весе, проиграв в титульном поединке белорусскому бойцу Артёму Дамковскому на турнире M-1 Challenge 21 в Санкт-Петербурге 28 октября 2010 года. 

В 2014 году подписал контракт с UFC. В американской организации провёл 9 боёв, из которых 7 выиграл, а 2 проиграл. 19 марта стало известно об увольнении Тайсумова из промоушена по причине истечения контракта. Однако у бойца есть возможность вернуться в UFC.

Тренер и менеджер Тайсумова, Роджер Хуэрта говорит:

Тайсумов является одним из наставников Арби Агуева.

Статистика в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|27-6
| Карлус Диегу Феррейра
|Единогласное решение
|UFC 242
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|27-5
| Десмонд Грин
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Hunt vs. Oleinik
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|26-5
| Фелипэ Силва
|Нокаут (Удар)
|UFC Fight Night 115 — Volkov vs. Struve
|
|align=center|1
|align=center|1:24
| Роттердам, Нидерланды
|
|-
|Победа
|align=center|25-5
| Дамир Хаджович
|Нокаут (удар)
|UFC Fight Night 86 — Rothwell vs. Dos Santos
|
|align=center|1
|align=center|3:44
| Загреб, Хорватия
|
|-
|Победа
|align=center|24-5
| Алан Патрик
|Технический нокаут (удар ногой в голову и добивание)
|UFC Fight Night 69 — Jedrzejczyk vs. Penne
|
|align=center|2
|align=center|1:30
| Берлин, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|23-5
| Энтони Христодулу
|Нокаут (удары)
|UFC on Fox 14 — Gustafsson vs. Johnson
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Стокгольм, Швеция
|
|-
|Победа
|align=center|22-5
| Марцин Бандел
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night — Nelson vs. Story
|
|align=center|1
|align=center|1:01
| Стокгольм, Швеция
|
|-
|Поражение
|align=center|21-5
| Мишел Празерис
|Единогласное решение
|UFC Fight Night 39 — Shogun vs. Henderson 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Натал, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|21-4
| Пан Тхэ Хён
|Единогласное решение
|UFC Fight Night 34 — Saffiedine vs. Lim
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|20-4
| Артём Дамковский
|Сабмишн (удушение сзади)
|M-1 Global — M-1 Challenge 44
|
|align=center|3
|align=center|2:25
| Тула, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-4
| Нико Пухакка
|Технический нокаут (остановка боя врачом)
|M-1 Global — M-1 Challenge 40
|
|align=center|1
|align=center|1:32
| Ингушетия, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-4
| Леон Дель Гаудио
|Сабмишн (удушение гильотиной)
|M-1 Challenge 35 — Emelianenko vs. Monson
|
|align=center|1
|align=center|3:45
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|17-4
| Марат Гафуров
|Раздельное решение
|M-1 Global — Fedor vs. Rizzo
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
| Лука Поклит
|Сабмишн (добивание)
|EMS — Middleweight Tournament Opening Round
|
|align=center|1
|align=center|1:57
| Яссы, Румыния
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Джошуа Торп
|Нокаут (удары)
|M-1 Global — Fedor vs. Monson
|
|align=center|2
|align=center|3:19
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Джош Бакаллао
|Нокаут(удары)
|M-1 Challenge 26 — Garner vs. Bennett 2
|
|align=center|1
|align=center|2:01
| Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
| Юрий Ивлев
|Технический нокаут (удары)
|M-1 Challenge 23 — Guram vs. Grishin
|
|align=center|2
|align=center|1:38
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Ивица Трусчек
|Сабмишн (удушение сзади)
|GCF 1 — Judgement Day
|
|align=center|1
|align=center|1:19
| Прага, Чехия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-3
| Артём Дамковский
|Технический нокаут (остановка врачом)
|M-1 Challenge 21 — Guram vs. Garner
|
|align=center|3
|align=center|2:52
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Сергей Адамчук
|Сабмишн (удушение сзади)
|M-1 Selection 2010 — Eastern Europe Finals
|
|align=center|1
|align=center|3:04
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Жюльен Буссюж
|Нокаут (удар)
|M-1 Selection 2010 — Western Europe Round 3
|
|align=center|1
|align=center|4:11
| Хельсинки, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Пётр Кайнак
|Сабмишн (удушение сзади)
|HC 5 — Hell Cage 5
|
|align=center|1
|align=center|0:26
| Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Борис Манковский
|Технический нокаут (удары)
|M-1 Selection 2010 — Western Europe Round 1
|
|align=center|2
|align=center|0:55
| Хилверсюм, Нидерланды
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Маркус Нисканен
|Технический нокаут (удары)
|Cage 11 — Battle of Nations
|
|align=center|2
|align=center|4:58
| Рийхимяки, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Оливье Элизабет
|Сабмишн (удушение сзади)
|HC 4 — Hell Cage 4
|
|align=center|1
|align=center|1:32
| Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Яркко Латомаки
|Технический нокаут (травма)
|BP — Fight Night Vaasa
|
|align=center|1
|align=center|1:32
| Вааса, Финляндия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-2
| Венер Галиев
|Единогласное решение
|Gladiator — 2009
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Дэвид Росмон
|Нокаут (удар коленом)
|HC 3 — Hell Cage 3
|
|align=center|1
|align=center|4:10
| Прага, Чехия
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1
| Иван Бухингер
|Сабмишн (удушение бульдога)
|HC 2 — Hell Cage 2
|
|align=center|2
|align=center|3:12
| Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Максим Усманиев
|Сабмишн (рычаг локтя)
|FA 3 — Fight Arena 3
|
|align=center|1
|align=center|0:00
| Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Ото Мерлин
|N/A
|FSC 1 — Fight Stage Championship 1
|
|align=center|0
|align=center|0:00
| Кошице, Словакия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Ярослав Поборский
|Нокаут
|GFF 7 — Gladiators Free Fight 7
|
|align=center|1
|align=center|1:44
| Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Вацлав Прибыл
|Сабмишн (рычаг локтя)
|CF 2 — Cage Fighting 2
|
|align=center|2
|align=center|0:00
| Росток, Германия
|
|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Бойцы смешанных единоборств Австрии